О католической титулярной епархии см. — Епархия Нилополя
Нилопо́льская митропо́лия () — епархия Александрийской Православной Церкви.

Епархия 
Город Нилополь, который сегодня идентифицируется c раскопками Delas, находился в провинции Аркадия Византийского Египта.

Православная епархия в Нилополе известна не позднее середины III века — Евсевий Кесарийский упоминает Нилопольского епископа Иеремона в Декиево гонение. С установлением порядка управления в пределах Александрийской Православной Церкви, епархия вошла в состав Оксиринхской митрополии.

В конце 1972 году была создана титулярная Нилопольская епископия.

23 ноября 2013 года решением Священного Синода Александрийской православной церкви Нилопольская кафедра стала действующих митрополией, а правящий архиерей получил титул "митрополит Нилопольский, ипертим и экзарх Нижнего Египта (Μητροπολίτης Νειλουπόλεως, Ὑπέρτιμος καί Ἔξαρχος Κάτω Αἰγύπτου).

Епископы 
древняя кафедра
 Иеримоний (? — 250)
 Феоний (325—347)
 Аматос, Исаак (упом. 347)
 Адельфий (IV/V век)
 Евсевий (упом. 431)

Титулярная епископия
 Христофор (Спартас) (17 декабря 1972 — 4 июня 1982)
 Георгий (Владимиру) (4 марта 2001 — 27 октября 2004)
 Геннадий (Стандзиос) (1 ноября 2006 — 7 октября 2010)

Самостоятельная епархия
 Геннадий (Стандзиос) (23 ноября 2013 — 17 ноября 2016)

Титулярная епископия
 Никодим (Тоткас) (с 17 февраля 2022 года)

Примечания 

Епархии Александрийской православной церкви
Православие в Египте